Herbert ou Herb Welch sont des noms pouvant désigner:

 (1862-1969), évêque méthodiste américain
Herbert John Welch (1893-1959), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1898-1967), joueur américain de baseball
 (né en 1961), joueur américain de football américain

Voir aussi

Welch, Herbert